Do soutěže ženské dvouhry na floridském tenisovém turnaji Miami Open 2016 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek po dvou kolech. Trojnásobnou obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která v osmifinále nestačila na Světlanu Kuzněcovovou.

Vítězkou turnaje se stala třináctá nasazená Viktoria Azarenková z Běloruska, jež ve finále porazila ruskou tenistku a patnáctou nasazenou Světlanu Kuzněcovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala třetí turnajové vítězství, které představovalo dvacátý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Vítězka si do žebříčku WTA připsala 1 000 bodů a obdržela prémii 1 028 300 dolarů. Běloruska se stala po Steffi Grafové a Kim Clijstersové teprve třetí ženou, která ovládla za sebou oba březnové turnaje v Indian Wells a Miami. V Key Biscayne vyhrála, po ročnících 2009 a 2011, třetí titul. V šesti zápasech na Floridě neztratila ani set, svou neporazitelnost prodloužila na dvanáct utkání a poměr utkání v sezóně 2016 vylepšila na 22–1.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2016